Sewero-Kurilsk () ist eine Kleinstadt auf den Kurilen in der Oblast Sachalin (Russland) mit  Einwohnern (Stand ).

Geographie 
Die Stadt liegt an der Nordostküste der zweitgrößten Kurilen-Insel Paramuschir, an der hier 3 bis 4 km breiten Meerenge Zweite Kurilenstraße gegenüber der Insel Schumschu, etwa 1065 km nordöstlich der Oblasthauptstadt Juschno-Sachalinsk und 300 km südwestlich von Petropawlowsk-Kamtschatski. 7 km westlich der Stadt befindet sich der  hohe zuletzt Ende März 2007 aktive Vulkan Ebeko.

Die Stadt Sewero-Kurilsk ist Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons.

Klima

Geschichte 

Zusammen mit allen Kurileninseln gehörte der Ort seit 1875 als Kashiwabara (japanisch ) zu Japan. Während des Zweiten Weltkriegs kapitulierten die japanischen Truppen auf Paramuschir am 19. August 1945. Als Ergebnis des Krieges wurden die Kurilen Teil der Sowjetunion und die Stadt 1946 in Sewero-Kurilsk umbenannt, was Nord-Kurilen(-Stadt) bedeutet.

Am 5. November 1952 (Ortszeit) wurde die Stadt durch einen Tsunami praktisch völlig zerstört. 2336 der etwa 6000 Einwohner starben. Der durch ein Seebeben 130 km vor der Küste Kamtschatkas hervorgerufene Tsunami erreichte die Stadt am frühen Morgen mit drei Wellen. Die Bewohner, die sich vor der ersten Welle noch in Sicherheit bringen konnten und danach in ihre Häuser zurückkehrten, wurden dann von der zweiten, größten Welle überrascht. Zerstörungen gab es auch in anderen Ortschaften Kamtschatkas und der Kurilen.

Die Stadt wurde bald an etwas höher gelegener Stelle wieder aufgebaut. Die alte Einwohnerzahl wurde schon nach wenigen Jahren übertroffen, sank jedoch danach mit Verlagerung der Fischwirtschaft in andere, größere Zentren der Region erheblich, besonders mit der Wirtschaftskrise im Russland der 1990er Jahre.

Bevölkerungsentwicklung 

Anmerkung: Volkszählungsdaten

Kultur, Bildung und Sehenswürdigkeiten 
In Sewero-Kurilsk gibt es ein kleines Heimatmuseum mit Exponaten zur Urbevölkerung der Inseln (den Ainu) sowie zur Geschichte, insbesondere der Zeit der Zugehörigkeit zu Japan, den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs und dem Tsunami von 1952.

In der Umgebung gibt es eine Vielzahl von Überresten der japanischen Verteidigungsanlagen.

Wirtschaft 
Der Fischfang ist praktisch der einzige Wirtschaftszweig der Stadt. Es existiert ein Fischereihafen.

Quellen

Weblinks 

Sewero-Kurilsk auf sakhalin.info (russisch)
Sewero-Kurilsk auf mojgorod.ru (russisch)

Ort in der Oblast Sachalin
Kurilen